Creation, das englische Wort für Schöpfung, steht für:

 The Creation, eine englische Musikgruppe der 1960er Jahre
 einen Film, der als Vorbild für King Kong gilt, siehe Creation (1931) 
 einen Film, von Jon Amiel über Charles Darwin, siehe Creation (2009)
 Creation Records, ein britisches Plattenlabel
 ein Jazzalbum von Keith Jarrett (2015), siehe Creation (Album)
Siehe auch:
 Kreation
 Co-Creation